Анса́б-аль-Акра́д ( — «Происхождение курдов») — летопись на арабском языке, написанная Абу Ханифой ад-Динавари и рассказывающая о происхождении и истории курдов. В настоящее время книга считается утраченной.

Летопись «Ансаб-аль-Акрад» является первой книгой об истории и происхождении курдского народа. Её автором является курд Абу Ханифа ад-Динавари, живший ок. 815—895 годах. Он родился между Хамаданом и Керманшахом (совр. западный Иран, Восточный Курдистан). Изучал астрономию, математику и механику в Исфахане и филологию и поэзию в Куфе и Басре.

В летописи также упоминалось о расселение курдов. Например то, что вокруг озера Ван присутствовали множество курдских племен и деревень.

Примечания 

Курды
Курдистан
Арабские книги IX века